Красні ворота — тріумфальна арка в Москві, що існувала в 1709—1927 роках.
 «Красні Ворота» — станція Московського метрополітену.
 Площа Красні Ворота — площа в Москві.

Див. також 
 Червоні Ворота (, ) — арка в Кіровському районі міста Казані.
 Червоні Ворота () — скельне звуження долини річки в Республіці Алтай.